Les désignations de Bayer c Centauri (c Cen) et C Centauri (C Cen) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

La désignation c Centauri est partagée par deux étoiles de la constellation du Centaure :
 c Centauri (HD 129456)
 c Centauri (HD 129685)

La désignation C Centauri est partagée par trois étoiles de la constellation du Centaure :
 C Centauri (V763 Centauri)
 C Centauri (HD 100825)
 C Centauri (HD 101067)

Ces désignations ne doivent pas être confondues avec :
 γ Centauri
 Alpha Centauri C (Proxima Centauri)

Constellation du Centaure
Homonymie stellaire
Centauri, C